Megyei város (polgári korszak), a korábbi rendezett tanácsú városok elnevezése Magyarországon 1930 és 1950 között
 Megyei város (tanácsrendszer), a legnagyobb vidéki városok jogállása Magyarországon 1971 és 1990 között
 Megyei város (Brit-szigetek)